Obraz ima lahko več pomenov:
 obraz - del telesa
 obraz - oznaka za kratko pripovedno književno zvrst
 Obraz (gibanje) - srbsko nacionalistično gibanje.